Les Cyclanthales sont un ordre de plantes monocotylédones.

En , il ne comprend qu'une famille:
 Cyclanthacées

En  et  cet ordre n'existe pas: les Cyclanthacées ont été incluses dans les Pandanales.

Lien externe 
 

Ordre de plantes (nom scientifique)